

Населені пункти та їхні частини
 Пшиленк — гміна в Зволенському повіті Мазовецького воєводства
 Пшиленк — село в гміні Бардо Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пшиленк — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Пшиленк — село в гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пшиленк — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Пшиленк — село в гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшиленк — село в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Пшиленк — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пшиленк — село в гміні Новий Томишль Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Пшиленк — частина села Чарна-Весь у гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Пшиленк — частина села Пільхув у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки